Pospíšilová ist der Familienname folgender Personen:

 Jana Pospíšilová (* 1970), tschechische Tennisspielerin
 Věra Pospíšilová-Cechlová (* 1978), tschechische Diskuswerferin